Jes Høgh (Aalborg, 7 de maio de 1966) é um ex-futebolista profissional dinamarquês, que atuava como zagueiro.

Carreira 
Jes Høgh se profissionalizou no Aalborg Chang.

Carreira 
Jes Høgh integrou a Seleção Dinamarquesa de Futebol na Copa Rei Fahd de 1995.

Títulos 
 Dinamarca
Copa Rei Fahd de 1995

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Dinamarca
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Eurocopa de 1996
Jogadores da Eurocopa de 2000
Naturais de Aalborg
Jogadores da Seleção Dinamarquesa de Futebol